Априлци () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кирково. Население составляет 129 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Шумнатица, в состав которого входит Априлци, должность кмета (старосты) исполняет Емил Илиев Кёсев (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Кирково — Шукран Кязим Идриз (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области